Димбуріле () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Гевенешть.
 Димбуріле () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Суату.